Waldman:
 Ayelet Waldman (* 1964), amerykańska pisarka

 (18021) Waldman (1999 JH127), planetoida

Waldmann 
 Choroba Waldmanna